Poniższy wykaz jest listą osób płci męskiej, noszących rosyjskie imię i nazwisko Aleksandr Frołow (ros. Александр Фролов). 

 Aleksandr Frołow (ur. 1982) – rosyjski hokeista
 Aleksandr Frołow (1902-1952) – radziecki wojskowy, wiceadmirał